Старинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Старинское сельское поселение — входит в Каширский район

Омская область
 Старинское сельское поселение — входит в Называевский район